Глазомичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Глазомичи — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Глазомичи — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.